Малая Карповка — название населённых пунктов в России:

 Малая Карповка — деревня в Гороховецком районе Владимирской области.
 Малая Карповка — деревня в Советском районе Курской области.
 Малая Карповка — деревня в Лев-Толстовском районе Липецкой области.

См. также 
 Карповка
 Большая Карповка